Колонија Мексико има више значења:

 Колонија Мексико, Ла Лагунита (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Мексико (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Мексико (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Мексико (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Мексико (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Мексико (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику